Saint-Maur puede hacer referencia a:

 Saint-Maur, comuna francesa del departamento de Cher.
 Saint-Maur, comuna francesa del departamento de Gers.
 Saint-Maur, comuna francesa del departamento de Indre.
 Saint-Maur, comuna francesa del departamento de Jura.
 Saint-Maur, comuna francesa del departamento de Oise.
 Saint-Maur-des-Fossés, comuna francesa del departamento del Valle del Marne.